Крото́н () — род растений семейства , включающий в себя более 1200 видов, произрастающих в тропических и субтропических поясах.

Биологическое описание 
Виды рода — деревья, кустарники и травы, часто с окрашенным или смолистым соком, но без латекса.

Виды 

Некоторые виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Croton Research Network
 A Modern Herbal — Croton

Молочайные
Флора Азии
Флора Центральной Америки